BB eller Bb kan referere til flere ting:

 .bb – et nationalt topdomæne reserveret til Barbados.
 B.B. King – er amerikansk blues guitarist og sanger/sangskriver.
 Big Brother – et realityshow, vist første gang i Holland.
 Brønshøj Boldklub – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.
 Birket Boldklub – en dansk fodboldklub under Lolland-Falsters Boldspil-Union.
 Bispebjerg Boldklub – en dansk fodboldklub under Københavns Boldspil-Union.
 Brande Station – stationens officielle forkortelse
 Bjørne-banden – Indbyggere i Andeby